Nicola Pietrangeli ha battuto in finale Luis Ayala 3-6, 6-3, 6-4, 4-6, 6-3.

Teste di serie

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Internazionali di Francia 1960